Il doppio  del JSM Challenger of Champaig è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Brian Battistone e Dann Battistone erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Raven Klaasen e Izak van der Merwe hanno battuto in finale 4–6, 7–6(2), [10–4] Ryler DeHeart e Pierre-Ludovic Duclos.

Teste di serie

  Ryler DeHeart /  Pierre-Ludovic Duclos (finale)
  Chris Guccione /  Peter Luczak (quarti di finale)

  Raven Klaasen /  Izak van der Merwe (campioni)
  Adam Hubble /  Greg Jones (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

JSM Challenger of Champaign-Urbana 2010